Васи́лий Васи́льевич Ададу́ров (—) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

Биография 
 1781 год — поступил в лейб-гвардии Преображенский полк подпрапорщиком.
 1788—1790 годы — участвовал в войне со шведами, находясь на гребной флотилии в Финском заливе.
 6 апреля 1798 года — из полковников лейб-гвардии Измайловского полка был произведён в генерал-майоры с назначением шефом Тифлисского мушкетёрского полка.
 5 октября 1798 года — «за промедление в прибытии к новой должности» уволен в отставку.
 март 1801 года — принят на службу
 8 ноября 1804 года — назначен шефом Тобольского мушкетёрского полка.
 февраль 1805 года — вышел в отставку.
 7 сентября 1805 года — вернулся на действительную службу и был назначен шефом Пензенского мушкетерского полка.
 4 февраля 1808 года — вышел в отставку.
 1812 год — вступил в Петербургское ополчение и назначен начальником 2-й дружины. Сражался с французами под Полоцком и Чашниками.
 1813 год — находился при осаде Данцига, командуя 1-й дивизией Петербургского ополчения.
 мая 1813 года — командовал всем ополчением после ранения начальника ополчения А. А. Бибикова.
 12 июня 1815 года — вышел в отставку, поселился в Петербурге.

Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Ссылки 
 Отечественная война 1812 года. Биографический словарь. — : Кучково поле, 2011.
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь. — , 2003.
 Ададуров Василий Васильевич 
 Могила Ададурова Василия Васильевича в Александро-Невской лавре

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Преображенцы
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
Василий Васильевич